Хусар може бити:
Хусари, припадници лаке коњице у многим армијама света између 15. и 19. века.
Пољски хусари, главни вид коњице пољске армије (и касније пољско-литванске армије)
Љубомир Хусар, украјински надбискуп.
Хусар (возило), војно возило аустријске производње